Suchiate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Brisas Barra de Suchiate, ort, Chiapas, 
 Suchiate (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar